De dertiende etappe van de Ronde van Italië 2014 werd verreden op 23 mei. Het peloton begon in Fossano aan een vlakke rit van 158 kilometer die in Rivarolo Canavese eindigde.

Verloop 
De relatief korte rit over 157 kilometer van Fossano naar Rivarolo Canavese was een van de laatste kansen voor de sprinters. Zes man vluchtten vooruit en werden niet ingehaald door de sprintploegen. De Italiaan Marco Canola verliet op zestien kilometer van de meet met twee man de kopgroep. Hij ging de sprint van ver aan en versloeg Jackson Rodríguez en Angélo Tulik. Op 11 seconden won Nacer Bouhanni de sprint van het peloton.

Uitslag

Klassementen 
{{Tabel klassement wielerwedstrijd
| hoofding=Algemeen klassement
| breedte=
| eenheid=Tijd
| trui   =roze
| ploegen=
| e1     =  Rigoberto Urán
| e1plg  = 

Etappe 13
Sport in Turijn (metropolitane stad)